Écublens, commune et ville suisse du canton de Vaud ;
 Écublens, commune et ville suisse du canton de Fribourg.